Георгий Александрович Гаглоев (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии. Министр сельского хозяйства в правительстве Ноя Жордания.

Биография 
Начальное образование получил в Горийской духовной школе. Учился в Тифлисской духовной семинарии. С 1903 года — член Российской социал-демократической рабочей партии.

С 1903 года работал учителем в приходской школе Ванати под фамилией Гаглошвили. С 1905 года примкнул к «меньшевикам» в РСДРП.

После поражения революции 1905 года, с 1906 года работал в партийных организациях в Москве и Дагестане, чьим делегатом он был избран на съезд РСДРП в Лондоне в 1907 году. Учился в партийной  школе Лонжюмо в Париже.

С 1908 по 1912 год жил и работал в социал-демократических организациях за границей — в Германии и Швейцарии. Окончил факультет электротехники Мангеймского университета в Германии.

Вернулся в Российскую империю в 1912 году, жил и работал в Армавире.

В 1917 года избран председателем Национального совета Осетии, в ноябре 1917 года — членом Национального совета Грузии. Во время выборов в Учредительное собрание России он был кандидатом от социал-демократической партии на Кубани и в Причерноморье. Член Закавказского совета с февраля 1918 года. В 1918 году избран членом парламента Демократической Республики Грузии, 12 марта 1919 он — членом Учредительного собрания Грузии, был членом дорожной комиссии, назначен министром сельского хозяйства в правительстве Ноя Жордания.

В 1921 году, после советизации Грузии, остался в Грузии и оставил политическую деятельность. 

В 1930 году стал членом ВКП (б). 

В годы большого террора 1937—1938 гг. Георгий Гаглоев был арестован по обвинению в шпионаже, контр-ной деятельности и др. 9 ноября 1937 года был приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в ночь на 10 ноября. Реабилитирован в 1956 году

Литература

Примечания

Ссылки 
გიორგი გაგლოევი

სამოქალაქო განათლება

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921) 

Выпускники Мангеймского университета 
Члены Учредительного собрания Грузии
Меньшевики
Члены КПСС
Расстрелянные в СССР
Политики Южной Осетии
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР